Жан-Луи Оливье Моссель (; 1770—1848) — французский военный деятель, артиллерист, дивизионный генерал (1807 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
1 марта 1782 года поступил в качестве студента в артиллерийскую школу Шалона. 1 сентября 1783 года был выпущен в звании лейтенанта, и назначен в 4-ю роту конной артиллерии, затем в 5-ю 2-го полка конной артиллерии, и проходил службу в армии Вогезов и Рейнской армии. Был ранен ударом сабли в голову в июле 1793 года в авангардной стычке, после чего по его телу проехались австрийские кирасиры, что привело к перелому правой руки.

Произведён в капитаны 2-го класса 1 августа 1793 года, затем в главные капитаны 1 ноября следующего года. Он получает две сабельные удары при переправе через Рейн 24 июня 1796 года. 1 сентября 1796 года он покрывает себя славой в битве в окрестностях Ингольштадта, и получает 23 сентября поздравительное письмо от Директории.

23 апреля 1797 года производится в командиры эскадрона 2-го полка конной артиллерии. 22 сентября 1797 года получает тяжелую рану в правую ногу во время передвижения войск в окрестностях города Трир.

В начале 1799 года переводится в Итальянскую армию. Был ранен пулей в правое плечо 26 марта 1799 году в битве у Вероны, после чего, 5 мая 1799 года, повышается до звания полковника, и становится командиром 2-го полка конной артиллерии. С июня по сентябрь 1799 году доблестно защищает город Фенестрелле; на требования сперва австрийского генерала Лузиньяна, затем русского генерала Багратиона, о сдаче, отвечает категорическим отказом. 12 августа 1799 года, во время вылазки, отбрасывает противника вплоть до границ Италии, и захватывает несколько пленных. За эту прекрасную оборону города заслужил со стороны начальства самую лестную похвалу. В мае 1800 года зачислен в Резервную армию, 5 июля 1800 года назначен начальником штаба артиллерии Итальянской армии. В конце кампании 1801 года был назначен комиссаром, ответственными за обеспечение выполнения статей конвенции, заключенной между французами и австрийцами в Италии.

В 1803 году по просьбе Сульта зачислен в состав лагеря Сент-Омер, и служит в нём до конца августа 1805 года. 20 сентября 1805 года производится в бригадные генералы, и становится комендантом артиллерийской школы в Тулузе, 18 октября возглавляет артиллерию резервной кавалерии Великой Армии.

В 1806 году переведён в армию Неаполя, участвует в осаде Гаэты. С 29 июля по 15 октября 1806 года возглавляет артиллерию Наблюдательного корпуса Калабрии. 18 февраля 1807 года — командир артиллерии 1-го армейского корпуса Великой Армии, затем с 1 апреля 1807 года — 8-го корпуса. 15 июня 1807 года — дивизионный генерал. 28 ноября 1807 года возглавил артиллерию в корпусе маршала Бернадота.

29 января 1808 года назначен комендантом артиллерийской школы в Гренобле, с сохранением прежней должности. 8 апреля 1809 года — командир артиллерии 9-го корпуса Армии Германии. Отличился в сражении при Ваграме. 30 ноября того же года был назначен командиром артиллерии 8-го корпуса Армии Испании, однако в письме к военному министру от 6 декабря отказался от этой должности. С 3 января 1810 года находился без служебного назначения, 24 января 1811 года вышел в отставку.

Вернулся к активной службе в период «Ста дней», и 20 апреля 1815 года возглавил артиллерию Наблюдательного корпуса в Лионе. После поражения Императора, 1 августа 1815 года окончательно вышел в отставку.

Воинские звания 
 Лейтенант (1 сентября 1783 года);
 Капитан (1 августа 1793 года);
 Командир эскадрона (23 апреля 1797 года);
 Полковник (5 мая 1799 года);
 Бригадный генерал (20 сентября 1805 года);
 Дивизионный генерал (15 июня 1807 года).

Титулы 
 Барон Моссель и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 26 октября 1808 года)

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года);
 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года);
 Коммандан ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года).

Литература 
 A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion-d’honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l’histoire législative et réglementaire de l’ordre, Bureau de l’administration, janvier 1844, 529 p.

Ссылки 
 Досье на генерала на сайте Léonore

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Бароны Империи (Франция)